Ельн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї
 Ельн () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале